Pedro Alves (futebolista)
 Pedro Alves (político)
 Pedro Alves / Toonman
 Pedro Alves da Costa Couto

Desambiguação